Флаг муниципального района Исакли́нский Самарской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6024.

Флаг Исаклинского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных прямоугольных частей (красной и белой у древка и белой и красной у свободного края) и несущее в середине изображение золотого колоса с двумя листьями; на белых частях изображены голубые фигуры из герба муниципального района Исаклинский: вверху — лося с жёлтыми рогами, глазами и копытами, внизу — глухаря с жёлтыми бровями, глазами, клювом и лапами».

Обоснование символики 
Флаг языком аллегорий и символов отражает место расположения района, его природные особенности и основной профиль занятий местного населения.

Объединяющей фигурой всей композиции, где лось и глухарь показывают богатство природы района, является колос, символизирующий район как сельскохозяйственный.

Белый цвет — символ чистоты, совершенства, божественной мудрости, благородства, мира.

Красный цвет — символ праздника, красоты, активности, мужества.

Голубой цвет (лазурь) символизирует водоёмы района: приток Волги реку Сок, озёра Молочка и Солодовка. Он также символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением глухаря
Флаги с изображением лося